Kościelne ist ein polnischer Ortsname bzw. Ortsnamensbestandteil:
 Kościelne (Sępopol), Ort in der Gmina Sępopol, Powiat Bartoczycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Abramowice Kościelne, Ort in der Gmina Głusk, Powiat Lubelski, Woiwodschaft Lublin
 Kołaki Kościelne, Ort und gleichnamige Gmina im Powiat Zambrowski, Woiwodschaft Podlachien
 Kulesze Kościelne, Ort und gleichnamige Gmina im Powiat Wysokomazowiecki, Woiwodschaft Podlachien
 Skarżysko Kościelne, Ort und gleichnamige Gmina im Powiat Skarżyski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Wojkowice Kościelne, Ort in der Gmina Siewierz, Powiat Będziński, Woiwodschaft Schlesien
 Zakrzewo Kościelne, Ort in der Gmina Mała Wieś, Powiat Płocki, Woiwodschaft Masowien
 Zaręby Kościelne, Ort und gleichnamige Gmina im Powiat Ostrowski, Woiwodschaft Masowien